Caché ObjectScript ist eine Programmiersprache und Bestandteil des von InterSystems vertriebenen Caché-Datenbanksystems. Die Sprache basiert auf einer funktionalen, jedoch begrenzten Menge der ANSI-Standard-MUMPS-Programmiersprache. Weil der Kern von Caché eine MUMPS-Implementierung ist, kann es ANSI-MUMPS-Routinen ohne Änderungen ausführen. Caché ObjectScript beinhaltet auch eine Unterstützung für objektorientierte Programmierung, eine Makro-Vorverarbeitungssprache, eingebettetes SQL für ANSI-Standard-SQL-Zugriff auf die integrierten Datenbank-, Prozedur- und Steuerblöcke.

Die Sprache hat private und öffentliche Variablen und Globals. Global hat in dieser Sprache eine andere Bedeutung als in den meisten anderen Programmiersprachen; solche Variablen sind über Routinen, Prozesse und Sitzungen hinweg global. So führt die Bearbeitung einer globalen Variablen zu permanenten und sofortigen Änderungen an einer systemuniversellen Datenbank (die Neustarts überlebt etc.). Mit einer privaten Variablen ist eine lokale Funktion gemeint und mit einer öffentlichen Variablen der gesamte Prozess. Variablen, private und öffentliche, können einzelne Elemente oder komplette multidimensionale Felder (Arrays) sein.

Weblinks 
 Caché for Unstructured Data Analysis – InterSystems

Programmiersprache
Informationssystem
Systemsoftware